ANeurisma (Chileense band) - Chileense band
 ANeurisma (Finse band) - Finse band